Бересла́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Калачёвского района Волгоградской области.

Административный центр — посёлок Береславка.

История 
Береславское сельское поселение образовано 20 января 2005 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 994-ОД.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Глава сельского поселения - Горюнова Ольга Михайловна

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации сельского поселения

Сельские поселения Волгоградской области
Муниципальные образования Калачёвского района